Reprezentacja Nigerii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Nigerii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Nigerii
Nigeria
Nigeryjskie reprezentacje narodowe